Мерчинг — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мерчинг, Генрих Карлович (1860—1916) — русский учёный-электротехник, профессор института инженеров путей сообщения, действительный статский советник.
 Мерчинг, Иоганн Август (1817—1875) — протестантский миссионер, серболужицкий путешественник и писатель.